Jakobsleiter bezeichnet:

 Jakobsleiter (Bibel), eine biblische Himmelsleiter
 Jakobsleiter (Pflanze), eine Pflanzenart
 Jakobsleiter (Strickleiter), eine in der Seefahrt verwendete Strickleiter
 Die Jakobsleiter (Schönberg), eine Komposition von Arnold Schönberg
 Jakobsleiter (Spielzeug), ein Spielzeug, bei dem flache Holzklötze durch Bänder verbunden sind
 Jakobsleiter (Elektrizität), ein Demonstrationsinstrument für Elektrizität in der Physik
 einen Roman von Maarten ’t Hart
 einen Zirkusroman von Reimar Gilsenbach
 Jakobsleiter (St. Helena), ein Aufstieg auf St. Helena

Siehe auch:

 Jakobstreppe, die längste durchgehend gerade Freitreppe in Wuppertal
 Himmelsleiter (Begriffsklärung)